Johannes Adrianus Bichon van IJsselmonde, schepen van Rotterdam, lid van de Admiraliteit van de Maze en bewindvoerder van V.O.C. en W.I.C.
Marinus Cornelis Bichon van IJsselmonde (1781-1845), lid notabelenvergadering en burgemeester van Rotterdam
Albertus Franciscus Leonard Bichon van IJsselmonde (1808-1880), burgemeester van Hillegersberg, en lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, zoon van voorgaande
Marinus Bichon van IJsselmonde (1815-1889), lid Tweede Kamer, broer van voorgaande
Cornelis Johan Adriaan Bichon van IJsselmonde (1855-1923), lid Tweede Kamer, zoon van A.F.L. (1808-1880)